Le Bel indifférent est une pièce en un acte (monologue) de Jean Cocteau créée en 1940 au théâtre des Bouffes-Parisiens par Édith Piaf et Paul Meurisse. 

Elle a été adaptée à plusieurs reprises au cinéma et à la télévision :
Le Bel indifférent (1957), court-métrage de Jacques Demy avec Jeanne Allard et Angelo Bellini ;
 Le Bel Indifférent (1975), mise en scène de Jean Marais, réalisation TV de Jacques Duhen avec Victor Lanoux et Jacqueline Gauthier 
 en 1978, téléfilm de Marion Sarraut avec Annie Cordy et Alain Delon ;
 Le Bel Indifférent (1993), court-métrage de Christian Argentino.
 Charlotte et son Jules (1961) un court métrage français réalisé par Jean-Luc Godard

Discographie 
 Le Bel indifférent, Édith Piaf, EMI, 1953

Notes et références